Satter, dorp in Zweden
Gustave Satter, componist uit Oostenrijk